Deming Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Deming Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Deming Glacier (glaciär i USA), Washington, Whatcom County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar